Э́лер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Элер, Александра (род. 1970) — немецкая пианистка.
Элер, Генри (1916—1991) — американский гандболист.
 Элер, Оскар (1858—1936) — немецкий кларнетист и музыкальный мастер, создатель современной модели «немецкого» кларнета.